Josef Kraus ist der Name folgender Personen:

* Josef Kraus (Politiker, 1791) (1791–??), deutscher Politiker, MdL Baden
 Josef Kraus (Politiker, 1890) (1890–1971), österreichischer Landwirt und Politiker (CSP, ÖVP)
 Josef Kraus (Skilangläufer), österreichischer Skilangläufer 
 Josef Kraus (Prälat) (1895–1979), katholischer Pfarrer und Heimatforscher
 Josef Kraus (Politiker, 1903) (1903–nach 1940), deutscher Politiker (NSDAP)
 Josef Kraus (Badminton), tschechischer Badmintonspieler 
 Josef Kraus (Lehrer) (* 1949), deutscher Pädagoge und Verbandsfunktionär
 Josef Kraus (Skispringer), tschechoslowakischer Skispringer 

Siehe auch:
 Joseph Kraus